Perry County kan henvise til:

United States 
 Perry County, Alabama
 Perry County, Arkansas
 Perry County, Illinois
 Perry County, Indiana
 Perry County, Kentucky
 Perry County, Mississippi
 Perry County, Missouri
 Perry County, Ohio
 Perry County, Pennsylvania
 Perry County, Tennessee

Australia 
 Perry County, New South Wales

Se også 
 Perry (flertydig)